Йерж () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Живе. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08226.

Коммуна расположена приблизительно в 230 км к северо-востоку от Парижа, в 135 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 38 км к северу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 212 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 127 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 84 были экономически активными, 43 — неактивными (показатель активности — 66,1 %, в 1999 году было 65,2 %). Из 84 активных работали 74 человека (46 мужчин и 28 женщин), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 43 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Крест 1579 года. Исторический памятник с 1926 года.
  (XVI век). Исторический памятник с 1980 года.
 Мельница Баналь.
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (1572—1579 год). Исторический памятник с 1987 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны